Franciaország
Tannay, település Ardennes megyében
Tannay, település Nièvre megyében